Tecnologia:
 Component electrònic, dispositiu que fa funcions electròniques 
 Components elèctrics 
 Component discret
 Vídeo per components, vídeo dividit en dues o més components.
 Matemàtiques
 Component factor que compon un vector o un tensor, vegeu n-pla
 Component connexa, subespai connex a un espai topològic
 Component fortament connex